Verdugo (: Scharfrichter) ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Landa Verdugo (1923–2009), mexikanischer Architekt
 Arnoldo Martínez Verdugo (1925–2013), mexikanischer Politiker
 Eduardo Verdugo-Raab, Hispanist, Kulturwissenschaftler und Dozent an der Universität Regensburg
 Elena Verdugo (1925–2017), US-amerikanische Schauspielerin
 Félix Castro Verdugo († 2010), mexikanischer Boxer
 Francisco Verdugo (1537–1595), spanischer Befehlshaber im Achtzigjährigen Krieg
 Gorka Verdugo  (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Hans Hach Verdugo (* 1989), mexikanischer Tennisspieler
 Jorge Verdugo Ponce (1956–2016), kolumbianischer Sprach- und Literaturwissenschaftler
 Ramón Corral Verdugo (1854–1912), mexikanischer Politiker, siehe Ramón Corral
 Yuli Verdugo (* 1997), mexikanische Bahnradsportlerin